Прошлогодний победитель — Новак Джокович защитил свой титул.

Посев 
Все сеянные участники начинают турнир со второго раунда.

 ' Новак Джокович (Титул)
  Энди Маррей (Третий раунд)
  Станислас Вавринка (Четвёртый раунд)
  Рафаэль Надаль (Полуфинал)
  Кэй Нисикори (Четвертьфинал)
  Томаш Бердых (Четвёртый раунд)
  Жо-Вильфрид Тсонга (Четвертьфинал)
  Ришар Гаске (Четвёртый раунд)
  Джон Изнер (Четвёртый раунд)
  Марин Чилич (Четвертьфинал)
  Доминик Тим (Четвёртый раунд)
  Милош Раонич (Финал)
  Гаэль Монфис (Четвертьфинал)
  Роберто Баутиста Агут (Третий раунд)
  Давид Гоффен (Полуфинал)
  Жиль Симон (Третий раунд)
  Бернард Томич (Третий раунд, отказ)
  Фелисиано Лопес (Четвёртый раунд)
  Бенуа Пер (Второй раунд)
  Виктор Троицки (Второй раунд)
  Джек Сок (Третий раунд)
  Пабло Куэвас (Второй раунд)
  Григор Димитров (Второй раунд)
  Ник Кирьос (Второй раунд)
  Мартин Клижан (Второй раунд, отказ)
  Александр Долгополов (Третий раунд)
  Филипп Кольшрайбер (Третий раунд)
  Жереми Шарди (Второй раунд)
  Томас Беллуччи (Второй раунд)
  Стив Джонсон (Третий раунд)
  Сэм Куэрри (Третий раунд)
  Жуан Соуза (Второй раунд)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Секция 5

Секция 6

Секция 7

Секция 8

Ссылки 
 Сетка основного турнира 
 Сетка квалификационного турнира 

BNP Paribas Open 2016